Ari Valdez foi um cavaquinista, comediante e compositor de música popular brasileira.

Discografia 
 Toada brasileira
 Miguelina

Compositores do Rio Grande do Sul